Владимир Баскаков:
 Огородов, Михаил Иванович (1901—1971) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Огородов, Михаил Михайлович (1958—2017) — советский и российский музыкант.